Ördög-tó är en sjö i Ungern.   Den ligger i provinsen Komárom-Esztergom, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Budapest. Ördög-tó ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är Kopasz-hegy,  meter över havet,  km söder om Ördög-tó. Trakten runt Ördög-tó består till största delen av jordbruksmark.

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Komárom-Esztergom